Wien kan syfta på:

Personer
Wilhelm Wien (1864–1928), tysk fysiker och nobelpristagare
Max Wien (1866–1938, tysk fysiker, den föregåendes kusin

Geografi

 Wien, förbundsland och Österrikes huvudstad 
 Wien (flod),